Dioscorea opposita est un nom binomial botanique obsolète qui peut désigner deux espèces distinctes du genre Dioscorea :
 Dioscorea opposita auct., synonyme de Dioscorea polystachya,
 Dioscorea opposita thunb., synonyme de Dioscorea oppositifolia.